Фторид золота — неорганическое соединение золота с фтором.

Известны следующие фториды золота:

 Фторид золота(III) — AuF3;
 Фторид золота(I,III) — Au4F8;
 Гептафторид золота(V) — AuF5·F2;
 Фторид золота(V) — AuF5;
 Фторид золота(VII) — AuF7;